Veselíčko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Veselíčko (okres Písek)
 Veselíčko (okres Přerov)